Wakfu () est une licence créée et détenue par la société française Ankama.

Jeu 
 Wakfu TCG, jeu de cartes à collectionner.

Jeux vidéo 
 Wakfu, jeu multijoueur sur PC, Mac OS X et Linux ;
 Wakfu : Les Gardiens, jeu multijoueur sur PC ;
 Islands of Wakfu sur Xbox Live Arcade ;
 Wakfu Raiders sorti fin  sur iOS et Android.

Littérature et presse 

 Wakfu, collection littéraire ;
 Wakfu Heroes, série de bande dessinée qui reprend à chaque tome l'histoire d'un des personnages secondaires de la série d'animation ;
 Wakfu, les larmes de sang, série de bandes dessinées de Gregory Charlet ;
 Wakfu, série de bandes dessinées ;
 Wakfu, série de manfras ;
 Wakfu, série de bande dessinée de Christophe Lambert ;
 Mini-Wakfu Mag, magazine arrêté en décembre 2011 après seize numéros édité par Ankama Presse ;
 Wakfu Mag, magazine arrêté édité par Ankama Presse parlant du jeu vidéo Wakfu.

Télévision 
 Wakfu, série d'animation diffusée depuis 2008 ;
 Mini Wakfu, série d'animation complétant la précédente.

Voir aussi 
 
 Ankama Animations
 Ankama Games